Le tournoi de qualification du simple messieurs des Internationaux de France 2020 se déroule du 21 au .

16 des 128 joueurs engagés se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de trois tours.

Primes et points 

 Un joueur issu des qualifications reçoit les points de son dernier tour dans le tableau principal plus 25 points ATP supplémentaires et la prime de son dernier tour.

Têtes de série

Qualifiés 

  Emilio Gómez
  Pedro Martínez
  Jurij Rodionov
  Michael Mmoh
  Marco Cecchinato
  Steven Diez
  Sebastian Korda
  Jack Sock
  Henri Laaksonen
  Benjamin Bonzi
  Tomáš Macháč
  Liam Broady
  Nikola Milojević
  Daniel Altmaier
  Aleksandar Vukic
  Lorenzo Giustino

Tableaux

Premier qualifié

Deuxième qualifié

Troisième qualifié

Quatrième qualifié

Cinquième qualifié

Sixième qualifié

Septième qualifié

Huitième qualifié

Neuvième qualifié

Dixième qualifié

Onzième qualifié

Douzième qualifié

Treizième qualifié

Quatorzième qualifié

Quinzième qualifié

Seizième qualifié

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple messieurs des Internationaux de France 2020
 Tournoi de qualification du simple dames

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2020
Tennis masculin en 2020
Internationaux de France de tennis 2020